Byram, Connecticut
 Byram, Mississippi